Пак Дин-Себ, русское неофициальное имя — Александр (7 февраля 1921 года — 23 июля 2000 года) — звеньевой колхоза имени Свердлова Верхне-Чирчикского района Ташкентской области, Герой Социалистического Труда (22.05.1951).

Биография 
Уроженец Дальнего Востока (возможно — Приморский край, с. Николаевка, Партизанский район). После окончания школы работал в колхозе. В 1937 году вместе со всем колхозом депортирован в Кзыл-Ординскую область, Казахская ССР. С 1938 года трудился в колхозе «Каракуль» Казалинского района Кзыл-Ординской области. С 1940 года проживал в колхозе имени Свердлова Верхне-Чирчикского района. В 1942 году окончил семь классов вечерней школы. С 1940 года — рядовой колхозник, с марта 1950 года — звеньевой полеводческого звена по выращиванию кенафа колхоза имени Свердлова Верхне-Чирчикского района. В 1948 году вступил в ВКП(б). Был секретарём местной колхозной комсомольской организации (1948—1950).

Герой Социалистического Труда (22.05.1951) — звание присвоено с формулировкой: за исключительные заслуги перед государством, выразившиеся в получении в 1950 году урожая зеленцового стебля кенафа 1141 центнера с гектара на площади 9 гектаров.
В Указе и удостоверении имя указано через тире: Пак Дин-Себ.

В 1955 году окончил зооветеринарный техникум в посёлке Сары-Агач, после чего трудился зоотехником колхоза имени Свердлова. В 1959 году по собственной инициативе перешёл работать свинарём. В 1960 году откормил 1011 свиней и сдал государству почти 100 тонн свинины (в живом весе).

В 1982 году вышел на пенсию. Персональный пенсионер союзного значения. Скончался в июле 2000 года. Похоронен на кладбище бывшего колхоза имени Свердлова (с 1992 года — фермерское хозяйство имени Ахмеда Ясави) Юкарычирчикского района.

 Награды
 Герой Социалистического Труда
 Орден Ленина
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «За трудовую доблесть» (1953)
 Почётная грамота Президиума Верховного Совета Узбекской ССР.

Литература 
 Шин Д. В., Советские корейцы Герои Социалистического труда, Алматы: Service Press, 2019
 З. В., Пан Н. Г. Герои Социалистического Труда — казахстанцы, Алма-Ата, 1969—1985, тт. 1-5
 Мен Д. В., Квон Л. А., Ким, Советские корейцы Казахстана, Алматы, 1992
 Ким П. Г., Корейцы Республики Узбекистан, Ташкент: Узбекистон. 1993
 Кан Г. В., История корейцев Казахстана, Алматы: Гылым, 1995
 Ким Г. Н., Мен Д. В., История и культура корейцев Казахстана, Алматы: Гылым, 1995
 Ким Б. И., Корейцы Узбекистана. Кто есть кто, Ташкент, 1999

Ссылки 
 Экономика сельского хозяйства. Изд-во МСХ СССР, 1961
 Дмитрий Шин в бывших колхозах им. Свердлова и Правда
 Протоколы заседаний правления колхоза им. Свердлова (Синёндон) за 1950 г и 1951 г., из материалов Чирчикского филиала Государственного архива Ташкентской области
 Герман Ким, Энциклопедия корё сарам. Герой Социалистического Труда Пак Дин Себ

Герои Социалистического Труда колхоза им. Свердлова Верхне-Чирчикского района